Pan American – główny udziałowiec na rynku przewozów lotniczych w USA w latach 1927-1991
 Pan American – amerykański zespół grający muzykę elektroniczną